Biondi ima više značenja:
 Biondi, Ascoli Piceno
 Biondi, Firenze